Menelaosz ókori egyiptomi matematikus
 Menelaosz spártai király a görög mitológiában
 Menelaosz ókori görög szobrász